

Тимава — село в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Тимава — село в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства